Tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna – (łac. arteria pancreaticoduodenalis superior) – odgałęzienie od tętnicy żołądkowo-dwunastniczej. Dzieli się na tętnice trzustkowo-dwunastniczą górną przednią i tylną. Zaopatruje górną  cześć głowy trzustki.

Bibliografia 
 A. Skawina – "Anatomia prawidłowa człowieka"

Trzustkowo-dwunastnicza górna